Etiebet ist der Familienname der folgenden Personen:
 Donald Etiebet (1934–2015), nigerianischer Politiker
 Donna Etiebet (* 1986), britische Ruderin